Bar eller BAR kan syfta på:

 Bar (måttenhet) – en måttenhet för tryck.
 Barlokal – en lokal där drinkar med mera serveras
 Bardisk – en disk mellan servitören och kunden
 Bar – en benämning på en metavariabel
 Hertigdömet Bar – ett hertigdöme i Bar-le-Duc i Frankrike
 bar – språkkod för bayerska
 Bar (film) – en film från 2001
 Barkonfederationen – en konfederation med medlemmar av polska adeln bildad i Bar 1768
 Mjölkbar – en enklare matservering med självservering utan utskänkningsrättigheter

BAR
 BAR – ett tidigare Formel 1-stall, se British American Racing
 BAR – ett amerikanskt kulsprutegevär, se Browning Automatic Rifle 
 BAR – IOK:s landskod för Barbados, se Barbados i olympiska spelen
 B.A.R – en svensk popgrupp från Halmstad

Geografi

Frankrike 

 Bar, Corrèze, kommun i departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Bar-le-Duc, kommun i departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Bar-lès-Buzancy, kommun i departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Bar-sur-Aube, kommun i departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Bar-sur-Seine, kommun i departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Bar (vattendrag i Frankrike, Ardennes) – Département des Ardennes,

Montenegro 

 Opština Bar, kommun, 
 Bar, Montenegro, kommunhuvudort,

Ukraina 

 Bar, Ukraina, Vinnytsia oblast,

Se även 
 Baren

Robotskapade Montenegroförgreningar